Themindzi — дебютний студійний альбом американського репера Mastamind, виданий лейблами Gothom Records та Overcore Records 24 жовтня 2000 р. Дистриб'ютор: TVT Records. Звукорежисер, зведення, фотограф: Сантос. Мастеринг: Том Бейкер.

Список пісень

Посилання 

Дебютні альбоми 2000
Хіп-хоп альбоми
Музичні альбоми 2000